Kostanjevica ist der Name folgender Orte:
 Kostanjevica na Krasu, (deutsch Kästenholz), Ortsteil der Gemeinde Miren-Kostanjevica in der Region Primorska (slowenisches Küstenland) in Slowenien
 Kostanjevica na Krki, (deutsch Landstraß), Gemeinde in der Region Dolenjsko (Unterkrain) in Slowenien

Kostanjevica ist der Name folgender Klöster:
 Kloster Kostanjevica in Kostanjevica na Krki (deutsch Landstraß) in Slowenien
 Kloster Kostanjevica (Görz) in Nova Gorica (deutsch Görz) in Slowenien